Cet article concerne les qualifications pour le  Championnat d'Europe masculin de volley-ball 2017.

Récapitulatif des Qualifications

Procédure pour départager les équipes 
 Nombre de matchs gagnés
 Nombre de points gagnés
 Ratio des sets
 Ratio des points
 Résultat du dernier match entre les 2 équipes

Pour une victoire par 3-0 ou 3-1, le vainqueur obtient 3 points, le perdant 0 point.

Pour une victoire par 3-2, le vainqueur obtient 2 points, le perdant 1 point.

Qualification Directe 
L'équipe du pays hôte ainsi que les meilleures équipes au Championnat d'Europe 2015, au total 7 équipes sont directement qualifiées pour  Championnat d'Europe 2017.

Premier tour 
Le premier tour se tiendra du 19 au . 12 équipes s'affronteront dans trois poules de 4 équipes. Les trois Premiers de chaque poule et les 2 meilleurs Seconds seront qualifiés pour le second tour.

Composition des Poules

Tous les horaires correspondent à l'horaire local.

Poule 1 

Lieu :  New Volleyball Arena, Tbilissi, Géorgie

|}

|}

Poule 2 

Lieu:  D'Coque, Luxembourg, Luxembourg

|}

|}

Poule 3 

Lieu:  Sotra Arena, Straume, Norvège

|}

|}

Place des Seconds 

|}

Second Tour 
24 équipes s'affronteront dans ce second tour, où chaque poule de 4 équipes joueront 2 tournoi du 15 au . Les Premiers de chaque poule seront qualifiés directement pour le Championnat d'Europe 2017. Les deuxième de chaque poule seront qualifiés pour le Troisième Tour.
Pools composition

Tous les horaires correspondent à l'horaire local.

Poule A 

|}

Lieu :  Morača Sports Center, Podgorica, Monténégro

|}

Lieu :  Centro Insular de Deportes, Las Palmas, Espagne

|}

Poule B 

|}

Lieu :  Humlehøjhallen, Sønderborg, Danemark

|}

Lieu :  Helsinki Ice Hall, Helsinki, Finlande

|}

Poule C 

|}

Lieu :  Kozani New Indoor Sporthall, Kozani, Grèce

|}

Lieu :  Lotto Arena, Anvers, Belgique

|}

Poule D 

|}

Lieu :  Poprad Ice Stadium, Poprad, Slovaquie

|}

Lieu :  Dvorana Gimnasium, Rovinj, Croatie

|}

Poule E 

|}

Lieu :  İzmir Atatürk Volleyball Hall, İzmir, Turquie

|}

Lieu :  Topsportcentrum de Koog, Koog aan de Zaan, Pays-Bas

|}

Poule F 

|}

Lieu :  Sala Polivalentă, Craiova, Roumanie

|}

Lieu :  Jablonec City Hall, Jablonec nad Nisou, République tchèque

|}

Troisième Tour 
Les deuxièmes du second tour joueront un match à domicile et un match à l'extérieur pour déterminer les 3 vainqueurs, qui seront ainsi qualifiés pour le Championnat d'Europe 2017. Le Troisième Tour se jouera du 1 au .

|}

Première manche 

|}

Seconde manche 

|}

Références

Liens externes 
Official website

Qualifications Europe 2017